Amphizoa insolens — вид жесткокрылых насекомых (жуков) из монотипического семейства Amphizoidae. Водный жук, предпочитающий холодные горные ручьи.

Обитают в Северной Америке вдоль западного побережья континента от Аляски до южной части Калифорнии (на территории США и Канады). Жуков данного вида находили на высоте около 2000 м над уровнем моря.

Взрослые особи длиной около 10,9—15 мм, передние лапки без хорошо развитых бороздок, со щетинками (:en:Seta). Окрас обычно бледно-чёрный, иногда коричневый.

Кладограмма

Примечания 

Плотоядные жуки
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1853 году